Le nom Sylva peut désigner :

Toponyme 
Sylva, ville américaine de Caroline du Nord ;
Sylva, rivière de Russie.

Prénom 
Sylva Clapin (1853 - 1928), journaliste et linguiste québécois ;
Sylva Koscina (1933 - 1994), actrice italienne.

Patronyme 
Berthe Sylva (1885 - 1941), chanteuse française ;
Carmen Sylva (1843 - 1916), nom de plume de la princesse Elisabeth Pauline Ottilie Louise de Wied ;
Tony Sylva (1975 - ), footballeur professionnel sénégalais ;
Vincent Da Sylva (1973 - ), joueur sénégalais de basket-ball ;
Buddy DeSylva (1895 - 1950), auteur-compositeur-interprète et producteur américain.
René Sylva (1980 - ), expert en GPO poste de travail et joueur de football à l'ASJA.

Ouvrage littéraire 

 Sylva, or A Discourse of Forest-Trees and the Propagation of Timber, ouvrage de John Evelyn en 1662.
 Sylva, roman de Vercors

Autres 
Napaea sylva, insecte lépidoptère.

Homonymie de prénom